Palillo steht für

Sprache
 in der spanischen Sprache für das Wort Stöckchen
 im übertragenen Sinne, und fast ausschließlich im Plural (palillos) gebraucht, als andere Bezeichnung für Kastagnetten

Personen
 Ron Palillo (1949–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Lehrer